Egan est un prénom masculin irlandais.

Patronyme 

 Chandler Egan (1884-1936), golfeur américain ;
 Clare Egan (1987-), biathlète américaine ;
 Edward Michael Egan (1932-2015), cardinal américain, archevêque de New York de 2000 à 2009 ;
 Greg Egan (né en 1961), écrivain de science-fiction d'origine australienne ;
 Jane Egan (1970-), paratriathlète anglaise ;
 Jennifer Egan (1962-), romancière américaine ;
 John Egan (1903-1989), flûtiste irlandais ;
 John Egan (né en 1992), footballeur irlandais ;
 Johnny Egan (1939-2022), joueur et entraîneur américain de basket-ball ;
 Pauline Egan (1985-), actrice australienne ;
 
 Richard Egan (1923-1987), acteur américain ;
  (né en 1959), compositeur et pianiste américain ;
 Richard Egan (1936-2009), ingénieur et homme d'affaires américain ;
 Séamus Egan (né en 1969), musicien traditionnel irlandais ;
 Walter Egan (1881-1971), golfeur américain ;
 Walter Egan (né en 1948), musicien de rock américain ;
 William Allen Egan (1914-1984), homme politique démocrate américain.

Toponyme 

 Egan, une municipalité du Dakota du Sud ;
 Egan, une communauté incorporée du comté d'Ogle dans l'Illinois ;
 Egan, census-designated place située en Louisiane.

Patronyme irlandais